Amphoe Maha Rat (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im nördlichen Teil der Provinz Ayutthaya („Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya“). Die Provinz Ayutthaya liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Ban Phraek der Provinz Ayutthaya, Amphoe Don Phut der Provinz Saraburi, Amphoe Bang Pahan der Provinz Ayutthaya sowie die Amphoe Pa Mok, Mueang Ang Thong und Chaiyo der Provinz Ang Thong.

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Landkreises war früher Khwaeng Nakhon Yai. Als es zu einem Amphoe umgewandelt wurde, erhielt es gleichzeitig seinen heutigen Namen Maha Rat.

Verwaltungsgliederung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Maha Rat ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 58 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Maha Rat (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Hua Phai, Maha Rat.
 Rong Chang (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Nam Tao, Rong Chang, Chao Pluk, Phit Phian.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Na (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Kathum, Bang Na.
 Ban Na (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Na.
 Ban Khwang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Khwang.
 Tha To (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha To.
 Ban Mai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Mai.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Maha Rat von amphoe.com (in Thai)

Maha Rat